Чемпионат мира по кёрлингу среди смешанных пар — международный турнир национальных сборных смешанных пар, составленных из одного мужчины и одной женщины, проводимый под эгидой Всемирной федерации кёрлинга (WCF). Проводится весной ежегодно начиная с 2008 года.

Впервые турнир был проведён в городе  (Финляндия) в 2008 году.

Места проведения и призёры

Медальный зачёт

Результаты участия стран в чемпионатах 

(данные с официального сайта результатов соревнований под эгидой WCF)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Всемирной федерации кёрлинга
 Страница чемпионата на официальном сайте Всемирной федерации кёрлинга
 Результаты и статистика

Соревнования по кёрлингу
 
Чемпионаты мира по кёрлингу
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 2008 года